Луго:

 Луго (, ) — город, административный центр одноимённой провинции, Испания.
 Луго (провинция) (, ) — провинция в составе автономного сообщества Галисия, Испания.
 Луго (комарка) (, ) — район (комарка) в провинции Луго, Испания.
 Луго (Италия) () — коммуна в регионе Эмилия-Романья, Италия.
 Луго (футбольный клуб) () — испанский футбольный клуб из одноимённого города.

 Персоналии
 Луго, Бернардо де (; XVI—XVII века) — испанский лингвист, доминиканский священник, миссионер.
 Луго, Сет (род. 1989) — американский бейсболист.
 Луго, Фернандо (; 1951) — парагвайский политик и церковный деятель, президент Парагвая (2008—2012).
 Луго, Хуан де (; 1583—1660) — испанский иезуит, кардинал.
 Луго, Эдгар (; 1984) — мексиканский футболист, полузащитник
 Луго, Ясмани (род. 1990) — кубинский борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр.

См. также 
 Луго-ди-Виченца () — коммуна в регионе Венето, Италии.
 Луго-ди-Нацца (, ) — коммуна в регионе Корсика, Франция.